

Toponymes

Belgique 
 Château de Crèvecœur, de Bouvignes-sur-Meuse
 Place Crève-Cœur, à Liège

États-Unis 
 Fort Crèvecœur, fort français de la Louisiane française
 Creve Coeur ville du Missouri
 Creve Coeur ville de l'Illinois

France 
 Château de Crèvecœur, en Haute-Auvergne, ancien château royal, dans le Cantal
 Château de Crèvecœur, en Lorraine ()
 Crèvecœur, ancienne commune française du Jura, aujourd'hui rattachée à Orbagna
 Crèvecœur-en-Auge, commune du Calvados
 Crèvecœur-en-Brie, commune de Seine-et-Marne
 Crèvecœur-le-Grand, commune de l'Oise
 Crèvecœur-le-Grand (Camp), camp de formation militaire utilisé pendant la première guerre mondiale situé sur la commune
 Crèvecœur-le-Petit, commune de l'Oise
 Crèvecœur-sur-l'Escaut, commune du Nord
 Canton de Crèvecœur-le-Grand, canton de l'Oise
 Communauté de communes de Crèvecœur-le-Grand, structure intercommunale de l'Oise

Italie
 Crèvecœur, nom français de la commune italienne de Crevacuore

Île Maurice 
 Crève Cœur, village du district de Pamplemousses

Pays-Bas 
 Crèvecœur, fort hollandais protégeant Bois-le-Duc.

Patronymes 

 Eugène Crèvecoeur (1818-1891), compositeur français.
 Philippe de Crèvecœur d'Esquerdes, maréchal français du .
 J. Hector St John de Crèvecoeur, écrivain du .
 Jacques Boucher de Crèvecœur de Perthes, préhistorien français.
 Jean-Jacques Crèvecœur (né en 1961), essayiste et complotiste belge.

 Patrice Giraud, chanteur de rues et joueur d'orgue de Barbarie.

Œuvres 

Crèvecœur, film documentaire de Jacques Dupont (1955).
Crèvecœur, album solo de Daniel Darc (2004).

Autres 
 la bataille de Crèvecœur (en anglais : Battle of Heartbreak Ridge) est une bataille de la guerre de Corée qui s'est déroulée du 13 septembre au 15 octobre 1951
Poule de Crèvecœur, race de poule

Notes et références